Die Senatoren im 45. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1876 und 1877 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 45. Kongresses ging vom 4. März 1877 bis zum 3. März 1879. Seine erste Tagungsperiode fand vom 15. Oktober bis zum 3. Dezember 1877 in Washington, D.C. statt, die zweite vom 3. Dezember 1877 bis zum 20. Juni 1878, die dritte vom 2. Dezember 1878 bis zum 3. März 1879. Vorher fand bereits vom 5. März bis zum 17. März 1877 eine Sondersitzung statt.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 44. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 45 Republikaner, 30 Demokraten und ein Anti-Monopolist (nach manchen Quellen unabhängiger Republikaner) im Senat. Bei den Wahlen 1876 und 1877 gewannen die Demokraten fünf Sitze von den Republikanern, einen weiteren verloren diese an einen unabhängiger Bewerber. Damit saßen zu Beginn des Kongresses 39 Republikaner, 35 Demokraten, ein Anti-Monopolist und ein Unabhängiger im Senat. Bei Nachwahlen konnten die Demokraten einen weiteren Sitz von den Republikanern gewinnen, ab November 1877 bis zum Ende des 45. Kongresses saßen 38 Republikaner, 36 Demokraten, ein Anti-Monopolist und ein Unabhängiger im Senat.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Während des 45. Kongresses war William A. Wheeler Vizepräsident. Im Gegensatz zur heutigen Praxis leitete der Vizepräsident bis ins späte 19. Jahrhundert tatsächlich die Senatssitzungen. Ein Senator wurde zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernahm. Am 5. März 1877, vom 26. Februar bis zum 3. März, vom 17. April bis zum 1. Dezember 1878 und zum Ende des Kongresses am 3. März 1879 sowie weiter im 46. Kongress bis zum 17. März 1879 war Thomas W. Ferry Präsident pro tempore.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei, Republikanischen Partei oder der Anti-Monopoly Party angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1881 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1877 und die der Klasse III bis zum 3. März 1879. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Booth wird in der Liste des Senats als Unabhängiger Republikaner geführt.
 b) Barnum trat sein Amt nach der Liste des Senats bereits am 4. März an, was anderen Quellen nach falsch ist.

Einzelnachweise 

045
Vereinigte Staaten, Senat #045
Senatoren 045